Mark 15 — основная парогазовая торпеда эскадренных миноносцев калибра 533 мм флота США во Второй мировой войне. Сконструирована в начале 1930-х гг., состояла на вооружении надводных кораблей в межвоенный период (с середины 1930-х гг.) и в период Второй мировой войны. Предназначена для замены торпед Mark 8, Mark 11 и Mark 12 для надводных кораблей. В начале войны обладала рядом недостатков, в частности имела самую маломощную боевую часть, из-за чего её применение было малоэффективным. К 1943 году в результате ряда доработок эффективность применения была повышена. Всего за годы войны было выпущено около 9700 торпед различных модификаций.

Принцип действия 
Торпеда приводилась в движение собственным двигателем и удерживала заданный курс следования с помощью системы наведения. Кроме боевого заряда в торпеде находились резервуары для горючего, окислителя и воды, систему управления и двигатель, окислителем выступал сжатый воздух, который занимал около половины пространства внутри 7-метрового стального корпуса. Движение торпеды по нужному курсу обеспечивалось с помощью гироскопа.

Характеристики 
Торпеда Мак 15 Mod 0, с которой американский флот встретил и провёл первые два года войны, имела следующие технические характеристики:
 Длина — 6883 мм
 Диаметр корпуса — 533 мм
 Масса — 1560 кг

 Скорость — имелись 3 скоростных режима — 26,5, 33,5 и 45 узлов.
 Дальность хода — 13 700 м на 26,5 узлах, 9150 м на 33,5 узлах, 5500 м на 45 узлах
 Вес боевого зарядного отделения — 224 кг тротила
 Тип взрывателя — контактно-неконтактный

Важным недостатком основных американских торпед Мк-15 и Мк-18 был малый вес боевой части — 500 фунтов.

Начиная с 1942 года выпускалась другая модификация торпеды Мак 15 Mod 3, и она имела следующие технические характеристики:
 Длина — 7315 мм
 Диаметр корпуса — 533 мм
 Масса — 1742 кг
 Начальная отрицательная плавучесть — 572 кг
 Скорость — имелись 3 скоростных режима — 26,5, 33,5 и 45 узлов
 Дальность хода — 12 800 м на 26,5 узлах, 8100 м на 33,5 узлах, 4100 м на 45 узлах
 Вес боевого зарядного отделения — 363 кг тротила или 373 торпекса
 Тип взрывателя — контактный

Оценка 
Американские торпеды Mark 15 первых серий уступали британским и германским торпедам не только по характеристикам, но и по надёжности и технологичности и по этому, то что американские крейсера и линкоры не несли торпедных аппаратов, вряд ли можно считать недостатком.

Примечания

Литература 
 
 
  
 Naval Ordnance

Ссылки 
 United States of America Torpedoes of World War II

Торпеды США
Торпеды Второй мировой войны
Торпеды калибра 533 мм
Военная продукция General Motors
Военная продукция IHC